James Adam pode se referir a:
 James Adam (arquiteto) - arquiteto britânico
 James N. Adam - político estadunidense

Desambiguações de antropônimos